Stan Smrke, kanadski hokejist slovensko-srbskega rodu, * 2. september 1928, Beograd, Jugoslavija, † 14. april 1977, Toronto, Ontario, Kanada.

Smrke je večino svoje kariere preigral v severnoameriških ligah, v ligi NHL je igral le nekaj tekem za klub Montreal Canadiens, večino sezon je igral za Rochester Americans v ligi AHL in Chicoutimi Sagueneens v ligi QHL. Tudi njegov sin John je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Copper Cliff Jr. Redmen
| NOJHA
| 45-46
|
| 3
| 4
| 0
| 4
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Young Rangers
| OHA-Jr.
| 46-47
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Atlantic City Baltimore
| EAHL
| 47-48
|
| 28
| 9
| 16
| 25
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Chicoutimi Volants
| LSLHL
| 48-49
|
| 36
| 27
| 18
| 45
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| LSLHL
| 49-50
|
| 58
| 24
| 26
| 50
|
| 64
| 
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 5
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMHL
| 50-51
|
| 54
| 16
| 36
| 52
|
| 48
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMHL
| 51-52
|
| 40
| 10
| 13
| 23
|
| 25
| 
| 18
| 5
| 6
| 11
|
| 15
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QMHL
| 52-53
|
| 59
| 35
| 46
| 81
|
| 28
| 
| 20
| 5
| 8
| 13
|
| 13
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QHL
| 53-54
|
| 62
| 11
| 32
| 43
|
| 24
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QHL
| 54-55
|
| 60
| 25
| 36
| 61
|
| 34
| 
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QHL
| 55-56
|
| 45
| 26
| 32
| 58
|
| 20
| 
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 7
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 56-57
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QHL
| 56-57
|
| 33
| 20
| 18
| 38
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 57-58
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 57-58
|
| 63
| 20
| 
| 39
|
| 32
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Chicoutimi Sagueneens
| QHL
| 58-59
|
| 57
| 36
| 32
| 68
|
| 40
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 59-60
|
| 67
| 40
| 36
| 76
|
| 18
| 
| 11
| 7
| 6
| 13
|
| 2
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 60-61
|
| 21
| 10
| 12
| 22
|
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 61-62
|
| 40
| 7
| 
| 26
|
| 14
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 62-63
|
| 71
| 22
| 25
| 47
|
| 16
| 
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 63-64
|
| 59
| 23
| 
| 42
|
| 26
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 64-65
|
| 71
| 33
| 59
| 92
|
| 28
| 
| 10
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 65-66
|
| 50
| 11
| 20
| 31
|
| 8
| 
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 66-67
|
| 71
| 31
| 30
| 61
|
| 24
| 
| 13
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1071
| bgcolor="#7FFF00" | 497
| bgcolor="#7FFF00" | 490
| bgcolor="#7FFF00" | 987
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski Slovenci
Hokejisti Chicoutimi Sagueneens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Rochester Americans